Die Spielzeit 1988/89 der 1. Liga  war die 46. reguläre Austragung der höchsten Eishockeyspielklasse der Tschechoslowakei. Im Playoff-Finale setzte sich Tesla Pardubice mit 3:1 Siegen gegen Dukla Trenčín durch und gewann damit den dritten tschechoslowakischen Meistertitel der Vereinsgeschichte. Slovan CHZJD Bratislava schaffte in der Liga-Qualifikation den Klassenerhalt nicht und stieg in die 2. liga ab, während Zetor Brno aus dieser den direkten Wiederaufstieg nach einem Jahr Zweitklassigkeit schaffte.

Modus 
Wie in der Vorsaison wurde die Liga mit zwölf Mannschaften ausgespielt. Die Gesamtanzahl der Spiele pro Mannschaft betrug in der Hauptrunde 34 Spiele. Anschließend qualifizierten sich die acht bestplatzierten Mannschaften für die Playoffs und spielten dort den Meister aus. Die übrigen vier Mannschaften traten in Hin- und Rückspiel gegeneinander in einer Abstiegsrunde an, und die beiden am schlechtesten platzierten Mannschaften unter diesen mussten gegen die vier besten Zweitligisten um den Klassenerhalt bzw. Aufstieg spielen.

Hauptrunde

Tabelle

Topscorer 
Bester Torschütze der Liga wurde Vladimír Růžička von Dukla Trenčín, der in Hauptrunde und Playoffs zusammen insgesamt 46 Tore erzielte.

Play-Offs

Turnierplan

Topscorer

Meistermannschaft von Tesla Pardubice

Auszeichnungen und Spielertrophäen 
Zlatá hokejka Dominik Hašek (Tesla Pardubice)

Topscorer: Vladimír Růžička (Dukla Trenčín)
Bester Torschütze: Vladimír Růžička (Dukla Trenčín)
Bester Vorlagengeber: Ota Janecký (Tesla Pardubice)
Punktbester Verteidiger: Petr Pavlas (Dukla Trenčín)

Bester Torhüter: Dominik Hašek (Tesla Pardubice)
Bester Rookie: Zdeno Cíger (Dukla Trenčín)
Bester Spieler der Play-offs: Dominik Hašek (Tesla Pardubice)
Bester Trainer: Vladimír Martinec (Tesla Pardubice)

Abstiegsrunde

1. Liga-Qualifikation 
Die jeweils zwei besten Mannschaft der tschechischen und der slowakischen 2. Liga-Gruppe traten in der 1. Liga-Qualifikation gegen die beiden Letztplatzierten der 1. Liga an. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere in Hin- und Rückspiel. Die beiden Bestplatzierten Mannschaften durften in der nächsten Spielzeit in der 1. Liga antreten. Dabei setzten sich die tschechischen Vertreter Zetor Brno und Poldi SONP Kladno durch.

Einzelnachweise

Weblinks 
 1. Liga-Statistiken (tschechisch)

Saison der 1. Liga (Tschechoslowakei)
Eishockeysaison 1988/89